Nanobit — це глобальна студія розробки мобільних ігор зі штаб-квартирою в Загребі  (Хорватія) , що охоплює мільйони гравців у різних країнах та на різних мовах світу. Сьогодні Nanobit є відомим видавцем стилів життя та рольових ігор, які за допомогою привабливих наративів та інтерактивних історій створюють захоплюючі враження для мільйонів гравців по всьому світу. Загалом Nanobit випустив 29 назв, серед яких 10 додатків та 19 ігор.  17 вересня 2020 р. Nanobit став частиною шведської групи Stillfront Group ,  провідною безкоштовною грою ігрових студій.

Історія 
Nanobit - це надихаюча історія успіху двох молодих програмістів. У 2008 році Алан Суміна та Зоран Вучініч, тоді ще студенти, розробили додаток Tap and Track iOS  для моніторингу та реєстрації споживання калорій. Після шести місяців роботи двом студентам вдалося зібрати гроші, щоб отримати iPhone  , щоб протестувати свою заявку. До того, як вони про це знали, програма посилила увагу ЗМІ у Великій Британії та США, а саме New York Times,  Harvard Health та The Guardian  Протягом всього одного року вона досягла 300 000 завантажень, що принесло перший мільйон доларів  двом молодим програмістам.

Те, що почалося як проект розвитку пристрасних програм ще в 2008 році, перетворилося на провідну успішну багатомільйонну студію розробки ігор. З тих пір команда Nanobit зросла і охопила понад 130 експертів, які рухаються непохитною місією перетворити зайве в звичайне.

Розвиток бізнесу, зростання та успіх 
Більше десятиліття Nanobit самостійно розробляв, розробляв та розповсюджував свою продукцію - мобільні ігри. Їй вдалося розширити свою діяльність та розширити охоплення до 155 країн з акцентом на Сполучені Штати та ринки Великої Британії. Nanobit відзначив свою подорож приголомшливими досягненнями та успіхами. З 2013 по 2018 рік він збільшив свої доходи в три рази, і таким чином він забезпечив свій статус, два роки поспіль, у списку найшвидших компаній Європи, що висвітлюється  у Financial Times. 

На сьогоднішній день його ігри накопичили понад 155 мільйонів завантажень, а активна спільнота користувачів охопила 10 мільйонів активних гравців щомісяця по всьому світу. Його команда налічує понад 130 експертів з різним досвідом та галузями знань: мистецтво, дизайн, математика, письмо, створення вмісту, програмування та інженерія. Завдяки розповідям, способу життя та рольовим іграм, Nanobit не лише пропонує веселі ігри, але і створює захоплюючі враження для зростаючої бази гравців. 

Зафіксувавши вражаючий ріст, Nanobit вирушив у нову подорож, в 2019 році, щоб розширити свій доступ до нових ринків шляхом локалізації своїх ігор. Вражаючі, надзвичайно веселі ігри зараз доступні не англомовним у кількох країнах та на 10 мовах: арабській, англійській, французькій, німецькій, італійській, японській, португальській, російській, іспанській та турецькій.

У квітні 2020 року Nanobit розширила свої можливості для виходу на новий ринок завдяки своєму стратегічному партнерству з Tamatem ,  провідним арабськомовним видавцем мобільних ігор  який локалізував суперхіт Nanobit Hollywood Story: Fashion Star  .  Партнерство відкрило шлях Nanobit до виходу на новий ринок із іграми, які виявилися успішними. Локалізована версія гри під назвою «Королева моди» швидко досягла 3,5 мільйона завантажень лише за кілька місяців.

Флагманські ігри 
Загалом Nanobit випустив 29 назв - 10 програм та 19 ігор на платформах iOS та Android. Серед його найбільших хітів: 

 Моя історія: Виберіть свій шлях   - це інтерактивна гра розповідей історій, яка у 2018 році посіла восьме місце у рейтингах найкращих завантажень в App Store  у Великій Британії та потрапила до списку 100 найпопулярніших ігор США в Google Play Store.  та 100 найкращих касових списків.
 Hollywood Story: Fashion Star   - переможець нагород Best of Galaxy Store   від Samsung за 2019 рік за найкращу пригодницьку гру. Вийшов у квітні 2015 року і незабаром став миттєвим хітом і неодноразово описувався Google  та AppStore . 
 Tabou Stories: Love Episode   - це розповідна мобільна гра, що вивчає любовні історії. Ви коли-небудь уявляли себе головним героєм улюбленого романтичного фільму? Tabou Stories дозволяє вам робити саме це! Робіть важливий вибір - одягайте красиві вбрання, орієнтуйтеся в драмі та закохуйтесь. 
 Моє місто 
 Острів Маттропік  
 Місто шеф-кухаря  
 Місто моди 2 
 Суперзірка Життя

Нагороди та визнання 

 2018: Nanobit увійшов до числа найкращих технологічних компаній Хорватії та увійшов до списку FT 1000: найшвидше розвиваються компанії в Європі  . 
 2017: Nanobit увійшов до списку найкращих технологічних компаній Хорватії та увійшов до списку FT 1000: найшвидше розвиваються компанії в Європі  . 
 2019: премія Златна куна ,  Найкраща компанія середнього розміру,
 2017: Nanobit був визнаний у списку найшвидших технологічних компаній Європи Technology Fast ™ 500 Europe (EMEA)  
 2018: Премія Zlatni indeks   eSTUDENT, 2018
 2015: Зайняв 11 місце у списку Deloitte Technology Fast 50 ,  2015
 2015: Компанія виграла технологічну інновацію Ernst &amp; Young Entrepreneur of the Year Award  у 2015 році
 2014 рік: 13-е місце у списку 50 найкращих технологічних компаній, що швидко зростають, у Центральній Європі, Deloitte, 2014 
 2014: Нагорода найкращого роботодавця в Хорватії від MojPosao, 2014 
 2014: Нагорода EY Підприємець року  , 2014
 2010: Золоте яйце Тесли для найбільш інноваційного малого та середнього бізнесу, 2010

Примітки

Посилання 
Підприємства Загреба
Розробники відеоігор Хорватії
Засновані в Європі 2008
Розробники відеоігор